India első alkalommal 1900-ban vett részt az olimpiai játékokon egyetlen sportolóval (Norman Pritchard), aki két érmet nyert atlétikában. India 1920-ban küldött először olimpiai csapatot a sportünnepre, és azóta is minden nyári játékokon képviseltetik magukat. 1964-től számos téli olimpiai játékokon is indultak sportolói.

Az indiai olimpikonok eddig összesen 28 érmet szereztek, a legtöbbet gyeplabdában. 1928 és 1980 között India férfi gyeplabdacsapata volt a legdominánsabb az olimpiai játékok ezen versenyszámaiban (12 olimpiád alatt 11 éremmel), 1928-tól 1956-ig sorozatban megnyert hat aranyéremmel.

Az Indiai Olimpiai Szövetséget 1927-ben alapították.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon
Rossz újind átírású cikkek